Nilometer von Elephantine steht für:

 Nilometer von Elephantine (Satis-Tempel), Nilometer auf dem östlichen Nilufer der östlichen Elephantine-Nilinsel
 Nilometer von Elephantine (Chnum-Tempel), Nilometer auf dem östlichen Nilufer der östlichen Elephantine-Nilinsel
 Monumentaltreppe von Elephantine, rituelles Nilometer auf dem östlichen Nilufer der östlichen Elephantine-Nilinsel 

Siehe auch
 Nilometer